

Persone
 Edmond Huot de Goncourt – scrittore e critico letterario francese
 Jean Jacques Nicolas Huot – geologo, geografo e naturalista francese
 Léon Huot – calciatore francese
 Marcel Huot – ciclista su strada francese
 Tifany Huot-Marchand – pattinatrice di short track francese

Altro
 Huot Automatic Rifle – mitragliatrice leggera canadese